Zaječice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Zaječice, Gemeinde im Okres Chrudim
Zaječice, Ortsteil von Bečov, Okres Most
Zaječice, Ortsteil von Pyšely, Okres Benešov
Zaječice, Ortsteil von Vrskmaň, Okres Chomutov

Stausee Zaječice, Okres Chomutov